Ski Alpin gehört seit den Winterspielen von 1936 durchgehend zum Programm der Olympischen Winterspiele. Die Wettbewerbe werden dabei sowohl für Frauen als auch für Männer ausgetragen.

Von 1948 bis 1980 zählten die Olympischen Spiele zugleich auch als Alpine Skiweltmeisterschaften, sodass die Olympiasieger auch gleichzeitig Weltmeister waren, außer in der Kombination. Seit 1985 finden die Weltmeisterschaften in ungeraden Jahren unabhängig von den Olympischen Winterspielen statt. Ausnahme waren die Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada, die erst 1996 stattfanden, da im Jahr zuvor akuter Schneemangel geherrscht hatte.

Mit Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und der alpinen Kombination sind derzeit fünf Disziplinen Teil des olympischen Programms.

Eine Liste der Olympiasieger im Ski Alpin befindet sich unter: Liste der Olympiasieger im alpinen Skisport.

Ski Alpin bei Olympischen Spielen

Wettbewerbe 
Alle Einzelwettbewerbe werden sowohl für Männer als auch für Frauen ausgetragen. Der Mannschaftswettbewerb ist ein Mixed-Event

Ewiger Medaillenspiegel 

Stand: 20. Februar 2022

Siehe auch 
 Alpine Skiweltmeisterschaften